Салтыко́вский райо́н:

Россия 
Упразднённые
 Салтыковский район (Пензенская область)
 Салтыковский район (Саратовская область)